Suomensalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Suomensalo (ö, lat 61,16, long 28,42), Södra Karelen, Villmanstrand, 
 Suomensalo (ö, lat 61,24, long 27,56), Södra Karelen, Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar